Plinius – forma latina del nome proprio Plinio
 3226 Plinius – asteroide della fascia principale
 Cratere Plinius – cratere lunare 
 Rimae Plinius – struttura geologica della superficie della Luna
 Teatro Plinius – teatro di Milano
 Plinius – manga di Mari Yamazaki

Pagine correlate 

 Plinio